Сомик — многозначный термин.

Сомик — название ряда рыб отряда сомообразных:
 Американский сомик
 Двуусый индийский стеклянный сомик
 Диагональнополосый сомик
 Золотистый сомик
 Канальный сомик
 Крапчатый сомик
 Леопардовый сомик
 Оливковый сомик
 Сомик-перевёртыш
 Сомики-анцистры
 Туркестанский сомик
 Элегантный сомик
Торакатум

Фамилия 
 Сомик, Михаил Николаевич (род. 1972) — украинский футболист.
  (род. 1977) — словацкий профессиональный хоккеист.